Ez a szócikk tartalmazza a 2021-es US Open (tenisz) női páros mérkőzéseinek eredményeit. A tornát 64 párossal rendezték meg.

A címvédő a német Laura Siegemund és az orosz Vera Zvonarjova párosa volt. Ebben az évben Laura Siegemund sérülés miatt nem indult. Zvonarjova a lett Jeļena Ostapenko párjaként nevezett, aki azonban közvetlenül a verseny kezdete előtt egészségügyi okokból lemondta mind az egyéni mind a páros részvételt.

A torna befejeztével Hszie Su-vej került ismét a páros világranglista élére, váltva párostársát, a belga Elise Mertenst, miután az első helyre korábban még esélyes cseh Barbora Krejčíková az első fordulóban kiesett.

A győzelmet az ausztrál Samantha Stosur és a kínai Csang Suaj szerezték meg, miután a döntőben 6–3, 3–6, 6–3 arányban legyőzték a Cori Gauff–Catherine McNally párost. Ezzel Stosur a negyedik, Csang Suaj a második páros Grand Slam-tornagyőzelmét szerezte.

A korábbi páros világelső és háromszoros világbajnok Babos Tímea sérülése miatt ebben az évben nem indult a US Openen, így a versenynek ezúttal nem volt magyar résztvevője.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla és az eredmények

N2